Магидович — еврейская фамилия, от магид () — проповедник в синагоге. Известные носители:

 Магидович, Иегуда (1886—1961) — израильский архитектор.
 Магидович, Иосиф Петрович (1889—1976) — советский историк географии, экономико-географ и демограф.
 Магидович, Вадим Иосифович (1928—2010) — советский и российский историк географии.